Hugh Audley peut se référer à :
 Hugh Audley (1267-1325/26), baron Audley de Stratton Audley ;
 Hugh Audley (1291-1347), baron Audley et comte de Gloucester, fils du précédent.